Алексе́й Тара́сович Ма́рков (1802—1878) — русский исторический живописец, академик, заслуженный профессор живописи Императорской Академии художеств.

Биография 
Сын часового мастера, бывшего воспитанника Императорской Академии художеств. Учился в Императорской Академии художеств (1813—1824) и развился в ней под руководством Андрея Иванова, Алексея Егорова и Василия Шебуева.

Получив в 1824 году, за свои успехи в рисовании и живописи, две серебряные медали, малую и большую, в том же году окончил академический курс получив аттестат 1-й степени со шпагой и малой золотой медалью, присужденною ему за исполненную по программе картину: «Приам испрашивает у Ахиллеса труп Гектора» и оставлен при Академии (1825), в качестве пенсионера, для дальнейшего своего усовершенствования.

Затем, в 1830 году, за картину: «Сократ перед своей кончиной беседует с учениками о бессмертии души», он был удостоен большой золотой медали и отправлен на казённый счет за границу в качестве пенсионера Академии художеств.

В Дрездене скопировал Сикстинскую Мадонну Рафаэля, в Риме исполнил копию с фрески того же художника: «Пожар в Борго» и написал картину собственной композиции: «Фортуна и Нищий», доставившую ему в 1836 году звание академика, и оконченный эскиз: «Христианские мученики в Колизее».

За упомянутый эскиз, в 1842 году, Академия признала Маркова профессором 2 степени. В 1852 году он был повышен в профессоры 1 степени, а с 1865 года имел звание заслуженного профессора.

Не обладая особенно сильным талантом, но будучи прекрасным рисовальщиком и человеком добросовестным и усердным, Марков принёс пользу русскому искусству преимущественно своей преподавательской деятельностью; он отличался особым вниманием к молодым художникам, вследствие чего в ученики к нему они записывались в большем числе, чем к другим профессорам.

Из произведений Маркова должно указать, сверх вышепоименованных, на огромную картину: «Иосиф, в Египте, встречает своих братьев», в аттике Исаакиевского собора, два плафона в том же храме, образа иконостаса в Благовещенской церкви конно-гвардейского полка, живопись на парусах купола Введенской церкви семёновского полка и колоссальный плафон главного купола в московском храме Христа, изображающий Триипостасного Бога — одно из замечательнейших созданий русской живописи, в котором, однако, Маркову принадлежит только композиция, а её обработка и письмо — Ивану Макарову, Ивану Крамскому, Николай Кошелеву и Богдану Венигу

Отзывы современников о творчестве художника

Работы

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 

Художники России XIX века
Художники по алфавиту
Выпускники Императорской Академии художеств
Художники Российской империи
Академики Императорской Академии художеств
Преподаватели Императорской Академии художеств
Похороненные на Смоленском православном кладбище